Вітрина:

 Вітрина — місце для викладання товарів в магазині. 
 «Вітрина»  — телевізійний фільм 2000 року, новорічна казка. 
 Вітрина (план) — план створення з України процвітаючої європейської країни, шляхом надання матеріальної, консультативної та іншої допомоги.